

História 
 Lúcio Flávio (cônsul em 33 a.C.)
 Lúcio Flávio Silva — general romano do final do século I, governador da Judeia e cônsul em 81
 Lúcio Flávio Arriano Xenofonte ou Arriano — historiador da Roma Antiga

Pessoas 
Lúcio Flávio (futebolista) — futebolista brasileiro

Filmes
 Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia — filme de Héctor Babenco (1977)
 Eu Matei Lúcio Flávio — filme de Antônio Calmon (1979)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de cinema